Крейг () — шотландське, ірландське та валлійське чоловіче особове ім'я, що має кельтські корені. Розглядають два варіанти походження імені. В окремих випадках воно походить від скороченої форми імені, пов'язаної зі словом  (скеля, камінь). В інших випадках воно походить від шотландського прізвища  (Крейг), що пов'язане з тим же словом . Споріднені форми creag включають ,  та . Англомовне слово  (скеля) також бере початок від того ж кельтського слова.

Особове чоловіче ім'я Крейг є популярним у Шотландії і поширене в англомовному світі.

Відомі носії імені

А 
 Крейг Адамс (; 1977) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Крейг Андерсон (; 1981) — американський хокеїст, воротар.

Б 
 Крейг Белламі (; 1979) — валлійський футболіст, нападник.
 Крейг Берлі (; 1971) — колишній шотландський футболіст, півзахисник.
 Крейг Біллінгтон (; 1966) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Крейг Браун (; 1940) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Крейг Браун (; 1975) — американський керлінгіст.

В 
 Крейг Вентер — (; 1946) — американський біолог і біотехнолог.
 Крейг Воланін (; 1967) — американський хокеїст, захисник.

Г 
 Крейг Гарднер (; 1986) — англійський футболіст, півзахисник.
 Крейг Гартсбург (; 1959) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Крейг Гордон (; 1982) — шотландський футболіст, воротар.
 Крейг Грабер (; 1951) — американський бас-гітарист.

Д 
 Крейг Девід (; 1981) — британський співак і автор пісень.
 Крейг Дженні (; 1967) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Крейг Джонс (; 1973) — американський музикант, учасник гурту «Slipknot»
 Крейг Джонсон (; 1972) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Крейг Джонстон (; 1960) — колишній англійський футболіст.
 Крейг Доусон (; 1990) — англійський футболіст, захисник.

К 
 Крейг Калхун (; 1952) — американський соціолог.
 Крейг Каннінгем (; 1990) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Крейг Кеткарт (; 1989) — північноірландський футболіст, захисник.
 Крейг Конрой (; 1971) — американський хокеїст, центральний нападник.

Л 
 Крейг Левейн (; 1964) — шотландський футболіст, захисник.
 Крейг Людвіг (; 1961) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.

М 
 Крейг Макдональд (; 1977) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Крейг Мактевіш (; 1958) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Крейг Мезін (; 1971) — американський сценарист і режисер.
 Крейг Мелло (; 1960) — американський вчений, молекулярний генетик.
 Крейг Муні (; 1962) — канадський хокеїст, захисник.
 Крейг Мур (; 1975) — колишній австралійський футболіст, захисник.

Н 
 Крейг Ньюмарк (; 1952) — американський підриємець, засновник сайту електронних оголошень «Craigslist».

О 
 Крейг Олійник (; 1979) — канадський актор.

П 
 Крейг Патрік (; 1946) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Крейг Поусон (; 1979) — англійський футбольний арбітр.

Р 
 Крейг Ремзі (; 1951) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Крейг Ріве (; 1974) — канадський хокеїст, захисник.
 Крейг Робінсон (; 1971) — американський актор, комік.

С 
 Крейг Свіні (; ?) — американський сценарист, продюсер та режисер.
 Крейг Сернер (; 1949) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Крейг Сімпсон (; 1967) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Крейг Сміт (; 1989) — американський хокеїст, центральний нападник.

Т 
 Крейг Такер () — вигаданий персонаж анімаційного серіалу «Південний парк».
 Крейг Томас (; 1933—2007) — американський політик-республіканець.
 Крейг Томсон (; 1972) — шотландський футбольний арбітр.

Ф 
 Крейг Фергюсон (; 1962) — британський та американський тележурналіст, шоумен, телеведучий.

Ш 
 Крейг Шекспір (; 1963) — колишній англійський футболіст.

Примітки 

Шотландські імена